Sant Jordi i el Drac (Estocolm), escultura d'estil gòtic a la catedral d'Estocolm (Suècia)
 Sant Jordi i el drac (Raffaello Sanzio), pintura renaixentista Raffaello Sanzio que data al voltant de 1504-1506
 Sant Jordi i el drac (Rubens), pintura de Peter Paul Rubens realitzada cap al 1620 
 Sant Jordi i el drac (Uccello), pintura de Paolo Uccello, d'oli sobre tela, datada al voltant de 1456 exposada a la National Gallery de Londres 
 Sant Jordi i el drac o Sant Jordi allibera la princesa (Donatello), escultura en marbre de Donatello